Brodie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmund Darrell Brodie III
 Peter Bellinger Brodie